Posnet (pełna nazwa Posnet Polska S.A.) – polski producent urządzeń fiskalnych. Spółka istnieje od 1993 roku. Ma siedzibę przy ul. Municypalnej 33 w Warszawie.

Zakres działalności 
Głównym obszarem działania przedsiębiorstwa jest produkcja i sprzedaż urządzeń fiskalnych, jakimi są kasy fiskalne i drukarki fiskalne, oraz dystrybucja urządzeń wspomagających handel (wagi elektroniczne, skanery kodów kreskowych, monitory dotykowe, drukarki paragonowe, weryfikatory cen, drukarki kart plastikowych itd). Urządzenia te umożliwiają tworzenie kompletnych rozwiązań dla handlu i usług.

Poza projektowaniem, produkcją i dystrybucją urządzeń, firma Posnet zajmuje się obsługą serwisową, udziela klientom wsparcia technicznego oraz porad w zakresie kompleksowych rozwiązań sprzedażowych. Posnet jest strategicznym partnerem w Polsce firmy Wincor Nixdorf (dawniej Siemens Nixdorf) oraz dystrybutorem urządzeń firm Honeywell i Elo TouchSystems.

Struktura 
Spółka posiada 6 oddziałów w całym kraju (Cieplewo koło Gdańska, Katowice, Lublin, Łódź, Warszawa, Wrocław) zatrudnia ponad 250 pracowników, a swoje produkty sprzedaje poprzez sieć 1700 autoryzowanych dealerów i przedstawicieli handlowych. Posnet jest właścicielem Lubelskiej Fabryki Wag – FAWAG oraz spółki Krypton Polska. Firma ta zajmuje się konstruowaniem zaawansowanych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Linki zewnętrzne 
 Strona internetowa

Przedsiębiorstwa w Warszawie
Spółki akcyjne